Gaston Baheux né à Brest en 1897 et mort à Paris en 1966, est un patron de cabarets parisiens.
 Laurent Baheux est un photographe animalier français, né le  à Poitiers. 
 Yvette Baheux, est une chanteuse et une actrice française, née le  à Paris et morte le  à Suresnes1 (France).

Lien externe